CCL, sigle composé des deux lettres C et L, peut faire référence à :
 Carnival Cruise Lines ;
Centre culturel libertaire, à Lille ;
 Chambre syndicale de la construction de Liège ;
Citizens' Climate Lobby, une association de plaidoyer écologiste ;
 Compagnie de commandement et de logistique, dans l'armée ;
 Communauté de communes du Laonnois ;
 Communauté de communes du Larmont, l'ancien nom de la communauté de communes du Grand Pontarlier ;
 Communauté de communes du Lunévillois ;
 Computational Chemistry List ;
 Collège Charles-Lemoyne ;
 Corpus Christianorum, Series Latina ;
 , un langage de programmation dérivé du SQL ;
 , une version de Common Lisp pour MacOS X.

CCL est un code qui peut faire référence à :
 , selon la liste des codes AITA des aéroports.

Ccl est une abréviation rare qui peut signifier :
 Conclusion (utilisé généralement pour la rédaction d'une analyse de texte).

CCL peut aussi désigner :
 250, en chiffres romains.